Carretón puede referirse a:

Botánica 
 El nombre común de la planta Medicago polymorpha.
 El nombre común de la planta Medicago sativa.
 El nombre común de la planta Medicago arabica.
 El nombre común de la planta Medicago lupulina.
 El nombre común de la planta Medicago doliata.
 El nombre común de la planta Medicago minima.
 El nombre común de la planta Medicago orbicularis.
 El nombre común de la planta Medicago polymorpha.
 El nombre común de la planta Medicago rigidula.
 El nombre común de la planta Medicago turbinata.
 El nombre común de la planta Trifolium pratense.
 El nombre común de la planta Trifolium repens.

Transporte 
 Carretón, una especie de carro pequeño abierto en la parte superior de dos o cuatro ruedas que se utiliza para transportar mercancía.